Die Liste der Berge und Erhebungen des Spessart enthält eine Auswahl der Berge bzw. Erhebungen des in Hessen und Bayern (Deutschland) gelegenen Mittelgebirges und Naturparks Spessart.

Die bedeutendsten Berge des Spessarts

Tabelle 
Zu den Spessartbergen und -Erhebungen gehören nach Höhe in Meter (m) über Normalhöhennull (NHN) geordnet:

Spessart
!
!Spessart
!